Шомодьї (також Шомоді, ) — угорське прізвище. 
 Дьозо Шомодьї — угорський художник та графічний дизайнер.
 Ферец Шомоді — угорський дипломат, політик.

Угорські прізвища